Meryta är ett släkte av växter inom familjen araliaväxter (Araliaceae).

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

 
Me Växtindex
Araliaväxter